Дмитрий Данилович Валентик (1907—1969) — полковник Советской Армии, участник советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войн, Герой Советского Союза (1940).

Биография 
Дмитрий Валентик родился 23 февраля 1907 года в деревне Райково (ныне — Полоцкий район Витебской области Белоруссии) в семье крестьянина. Окончил три класса школы, затем подготовительные курсы рабфака, работал в родной деревне. В 1929 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1930 году Валентик вступил в ВКП(б). В 1931 году он окончил Оренбургскую авиашколу, в 1936 году — курсы командиров звеньев при Борисоглебской авиашколе лётчиков. Принимал участие в советско-финской войне в должности командира 3-й скоростной бомбардировочной эскадрильи 5-го отдельного скоростного бомбардировочного авиаполка военно-воздушных сил 14-й армии.

За время боевых действий против финских войск Валентик совершил 26 успешных боевых вылетов с аэродрома Ваенга на Кольском полуострове. Командовал действиями своей эскадрильи в трёх воздушных боях, в ходе которых она сбила 5 финских истребителей, потеряв при этом 2 своих самолёта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» капитан Дмитрий Валентик был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 453.

С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. С августа 1942 по декабрь 1944 года подполковник Дмитрий Валентик командовал 284-м ближнебомбардировочным авиаполком (с октября 1943 года — 135-й гвардейский бомбардировочный). За время войны он совершил 115 успешных боевых вылетов на бомбардировщике «Пе-2». Принимал участие в боях на Юго-Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса и северного побережья Чёрного моря. В качестве помощника генерального инспектора по бомбардировочной авиации инспекции ВВС Красной Армии принимал участие в советско-японской войне. В послевоенное время Валентик продолжил службу в Советской Армии, окончил курсы усовершенствования офицерского состава, служил в Белорусском и Приволжском военных округах. В 1955 году в звании полковника Валентик был уволен в запас. Проживал и работал в городе Речица Гомельской области, умер 30 марта 1969 года.

Был награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, а также рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье. — Мурманск, 2007.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы